Йоганн Зігфрід Гуфнагель (1724—1795) — німецький зоолог-лепідоптеролог.
 Йоріс Гуфнагель (1542—1601) — фламандський художник.
 Лукас Гуфнагель (* 1994) — німецький та грузинський футболіст.
 Тібор Гуфнагель (* 1991) — угорський байдарочник.